

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Trout Valley – villaggio della Contea di McHenry, Illinois
 Trout Valley – villaggio della Contea di Grant, Nuovo Messico